

Letteratura 
L'uomo che ride (L'homme qui rit), romanzo di Victor Hugo del 1869

Cinema 
 L'uomo che ride (The Man Who Laughs) – film del 1928 diretto da Paul Leni
 L'uomo che ride – film del 1966 diretto da Sergio Corbucci
 L'uomo che ride – film del 2012 diretto da Jean-Pierre Améris

Musica 
L'uomo che ride/Troppo tardi, singolo dei Timoria del 1991